Bhirkot (Dholkha)
 Bhirkot (Gorkha)
 Bhirkot (Tanahu)

Zobacz też